Fußball-Bundesliga 1989/1990 vanns av Bayern München före Köln och Eintracht Frankfurt.

Efter Bayern Münchens seger hemma mot St. Pauli med 1–0 i omgång 32 hade man skaffat sig ett ointagligt försprång på 5 poäng före FC Köln och kunde åter titulera sig mästare i Bundesliga.

Tabell

Källor

Noter 

1989 i Västtyskland
1990 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1989/1990
1989/1990